Calatayud heißt der Ort
 Calatayud in Spanien

sowie
 Calatayud (Gerichtsbezirk)
 Calatayud (Weinbaugebiet)
 Comunidad de Calatayud, Comarca in Spanien

Calatayud ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomé Calatayud (1882–1973), mallorquinischer Komponist, Gitarrist und Gitarrenlehrer
 Jacky Calatayud (* 1954), französischer Schauspieler
 Juan Calatayud (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Roberto Domènech Calatayud (* 2002), spanischer Handballspieler
 Zulia Calatayud (* 1979), kubanische Leichtathletin